

Aziende 
 Midway Games – azienda statunitense produttrice di videogiochi

Cinema 
 La battaglia di Midway (Midway) – film del 1976 diretto da Jack Smight
 Midway - Tra la vita e la morte – film del 2013 diretto da John Real
 Midway – film del 2019 diretto da Roland Emmerich

Geografia 
 Canada
 Midway – villaggio della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Midway – città della contea di Bullock, Alabama
 Midway – città della contea di Hot Spring, Arkansas
 Midway – città della contea di Davidson, Carolina del Nord
 Midway – census-designated place della contea di Seminole, Florida
 Midway – città della contea di Gadsden, Florida
 Midway – città della contea di Liberty, Georgia
 Midway – città della contea di Woodford, Kentucky
 Midway – census-designated place della parrocchia di La Salle, Louisiana
 Midway – census-designated place della contea di Chaves, Nuovo Messico
 Midway – villaggio della contea di Madison, Ohio
 Midway – census-designated place della contea di Adams, Pennsylvania
 Midway – borough della contea di Washington, Pennsylvania
 Midway – census-designated place della contea di Washington, Tennessee
 Midway – città della contea di Madison, Texas
 Midway – città della contea di Wasatch, Utah
 Atollo di Midway – atollo delle Hawaii

Altro 
 Battaglia delle Midway – battaglia della seconda guerra mondiale
 Classe Midway – classe di portaerei
 USS Midway (CV-41) – unità capoclasse portaerei classe Midway
 Midway – wargame sulla battaglia pubblicato dalla Avalon Hill nel 1964
 Midway – altro wargame sulla battaglia pubblicato dalla Avalon Hill nel 1991